Le Championnat du Portugal de football 1978-1979 est la  de la compétition qui voit la consécration du FC Porto.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal